Танаїс:
 Танаїс — античний король народів Північного Причорномор'я
 Танаїс (місто) — античне місто, розташоване у дельті Дону (Танаїсу)
 Танаїс (річка) — давньогрецька назва нижньої течії річки Дон і річки Сіверський Донець; ще Танаїс — річковий бог у давньогрецькій міфології.